Д'Обіньє () — французьке аристократичне прізвище, а також топонім.

Персоналії 
 Теодор Агріппа д'Обіньє — французький письменник, історик та військовий діяч епохи Відродження.
 Франсуаза д'Обіньє Ментенон — морганатична дружина короля Людовика XIV, внучка Теодора Агріппи д'Обіньє.

Топоніми 
 Сент-Обен-д'Обіньє — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Обіньє (Іль і Вілен) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.